Puchar Intertoto 1991 był 31. edycją piłkarskiego turnieju. Do turnieju zgłoszono 40 zespołów. Rot-Weiss Essen wycofał się przed jego rozpoczęciem.

W czasie turnieju, z powodu wojny w Jugosławii wycofały się drużyny Buducnost Titograd i Olimpija Ljubljana.

Chociaż Niemcy były już zjednoczone w czasie tego turnieju, drużyny z NRD nadal grały w NRD-Oberliga
Ostatecznie w turnieju zagrało 37 drużyn. Zespoły zagrały w siedmiu grupach po cztery zespoły każda i trzech trzy zespołowych.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6 

Uwagi: Olimpija Ljubljana wycofał się podczas turnieju.

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9 

Uwagi: Buducnost Titograd wycofał się podczas turnieju.

Grupa 10

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1991/1992)
 Puchar UEFA (1991/1992)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1991/1992)
 Występy polskich klubów w Pucharze Intertoto

Linki zewnętrzne 
 The RSSSF Archive - International Club Results
 Puchar INTERTOTO - sezon po sezonie

Puchar Intertoto UEFA
1991 w piłce nożnej